Përmeti ist Name von

 Përmet, eine Kleinstadt in Südalbanien
 Turhan Pascha Përmeti, ein albanischer und osmanischer Politiker (1839–1927)